

Transportmiddelen 
 Airbus A330, een vliegtuig
 Van Hool A330, een bus

Verkeerswegen 
 A330 (Frankrijk)
 A330 (Groot-Brittannië)